Bianca Leoni Capello è lo pseudonimo comune delle scrittrici Flavia Pecorari e Lorenza Stoppa.

Biografia 

Flavia Pecorari e Lorenza Stroppa hanno in comune la passione per la letteratura, prediligono il genere Urban fantasy ed i romanzi gotici. I loro scrittori preferiti sono Stephen King ed Edgar Allan Poe. Per questo motivo hanno scritto una trilogia insieme intitolata Dark Heaven

La trilogia Dark Heaven 
La stesura dei tre libri che sono La carezza dell'angelo, L'abbraccio dell'angelo ed Il bacio proibito, ha richiesto, all'incirca, quattro anni di lavoro. La prima versione di Dark Heaven aveva un titolo italiano, Sull’orlo della notte, ispirato ad una canzone di Gianna Nannini.

Opere 
 Bianca Leoni Capello, La carezza dell'angelo, Milano, Sperling & Kupfer, 2011|2012, ISBN|ISBN 978-88-200-5300-0
 Bianca Leoni Capello, L'abbraccio dell'angelo, Milano, Sperling & Kupfer, 2013, ISBN 978-88-200-5456-4
 Bianca Leoni Capello, Il bacio proibito, Milano, Sperling & Kupfer, 2014, ISBN 978-88-200-5681-0

Note

Collegamenti esterni 

Scrittori italiani del XXI secolo
Pseudonimi collettivi